Hrobice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Hrobice, comune del distretto di Pardubice, nell'omonima regione
Hrobice, comune del distretto di Zlín, nell'omonima regione